

Prénom 

 Mariah Bonner (née en 1987), mannequin, actrice et chanteuse américaine.
 Mariah Bocoum (née en 1973), mannequin puis styliste malienne.
 Mariah Carey (née en 1969), chanteuse américaine.
 Mariah Hanson, créatrice du festival du Dinah Shore, un festival lesbien aux États-Unis.
 Mariah O'Brien (née en 1971), actrice américaine.
 Mariah Shirley (née en 1969), actrice américaine.
 Rio Mariah (née en 1980), actrice brésilienne de films pornographiques.

Fiction 
 Mariah, personnage de l'équipe des White Tigers, dans la série d'animation japonaise Beyblade.
 Mariah, personnage du manga Stardust Crusaders.
 Mariah Copeland, personnage de fiction du feuilleton télévisé Les Feux de l'amour.
 Mariah Mundi, personnage principal du film Les Aventures extraordinaires d'un apprenti détective.